Уикипедия на португалски език () е версията на португалски език в Уикипедия. Тя е петата по ред, която стартира. Към април 2009 г. е девета по брой на статиите с около 470 000 статии.

Страниците в Португалската Уикипедия могат да съдържат леки различия, защото са писани на европейски португалски и на бразилски португалски език, в зависимост от кои регион на света е писана статията.

Посещаемост 

Португалски език
Португалски език